Еруслановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Еруслановка — село в Буландынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Еруслановка — село в Минераловодском районе Ставропольского края.